Ženski veleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 18. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojila Lara Gut-Behrami, druga je bila Mikaela Shiffrin, tretja pa Katharina Liensberger.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021